Тунисская Профессиональная лига 1 1992/1993 () — 38-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1992/93 на сайте rsssf.com 

1992/1993
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 1992 году
1993 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993